ISO 3166-2:TT — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Тринидаду и Тобаго. Стандарт охватывает 9 регионов, 3 боро, 2 города и 1 уорда Тринидада и Тобаго. Каждый код состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Тринидада и Тобаго — TT и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный трёхбуквенный код образован созвучно: названию, аббревиатуре названия графства, муниципалитета. Геокоды провинций Тринидада и Тобаго являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — TT, присвоенного Тринидаду и Тобаго в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Тринидада и Тобаго 
Геокоды 9 регионов, 3 боро, 2 городов и 1 уорда административно-территориального деления Тринидада и Тобаго:

Геокоды пограничных Тринидаду и Тобаго государств 
 Венесуэла — ISO 3166-2:VE (на юге, на западе).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Тринидада и Тобаго

Примечания

Ссылки 
 Геокоды Тринидада и Тобаго

2:TT